

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (патриций); консулы: Клавдий (в 3-й раз, патриций) и Луций Вителлий Старший (во 2-й раз, плебей); консулы-суффекты: Авл Габиний Секунд, Квинт Курций Руф, Луций Педаний Секунд, Секст Палпеллий Гистр и Спурий Оппий (все — плебеи); проконсул: Умбоний Силион (в Бетике).
 Король Верика изгнан Каратаком и Тогодумном (сыновьями Кунобелина) и бежал в Рим. Клавдий из Остии отплыл в Британию. Март — Флот из Булони переправился в Британию. Во главе армии поставлен Эл Плавтий (проконсул Паннонии). Тогодумн убит римлянами. Сентябрь — Клавдий прибыл в Британию, в Камулодунум (близ современного Колчестера). Без единого боя он подчинил себе часть острова, возвратился в Рим и отпраздновал триумф. Основание Лондиниума (Лондона). В Британию направлен Веспасиан, бывший легатом в Германии.
 Присоединение Ликии к Риму.
 Первый епископ Александрии Марк Евангелист (+63).

Британия 
 Наместник Британии Эл (Авл) Плавтий. Завоевание римлянами центральной части острова.

Юго-Восточная Азия 
 Начался второй период китайского доминирования над Вьетнамом (Второе китайское завоевание государства вьетов).

Родились 
 Марк Валерий Марциал, поэт из Рима.

Скончались 

 Кунобелин — вождь кельтского племени тринобатов (9—43), Прототип шекспировского Цимбелина.
 Тогодумн — вождь кельтского племени катувеллаунов, сын Кунобелина, убит римлянами при завоевании Британии
  — соратница сестёр Чынг, покончила жизнь самоубийством.
 Сёстры Чынг — — предводительницы восстания против китайских наместников, считающиеся национальными героинями Вьетнама, покончили жизнь самоубийством
 Юлия Друза — внучка Тиберия, казнена или покончила жизнь самоубийством

См. также